Beat Hotel, un hôtel parisien.
 Beat Hotel, un album du groupe The Bongos sorti en 1985.